

События 
 4 сентября — Александр Радищев приговорён к смертной казни (заменена 10-летней ссылкой в Илимский острог) за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Книги 
 «Вселенная, мир духовный» — эпическая поэма Михаила Хераскова.
 «Путешествие из Петербурга в Москву» — книга Александра Радищева.
 «Торквато Тассо» (Torquato Tasso) — драма И. В. Гёте.

Публицистика 
 «Размышления о Французской революции» — трактат Эдмунда Бёрка.

Родились 
 4 (15) января — Александр Сергеевич Грибоедов, русский драматург, поэт, композитор, дипломат (умер в 1829).
 22 марта — Иоган Бёрьессон, шведский драматург, писатель, поэт  (умер в 1866).
 8 июля – Фитц Грин Галлек, американский поэт (умер в 1867).
 21 октября — Альфонс де Ламартин, французский писатель, поэт и политик (умер в 1869).

Умерли 
 3 апреля — Мозес-Эфраим Ку, немецкий поэт и переводчик (родился в 1731).
 21 мая — Томас Уортон, английский поэт и историк литературы (родился в 1728).
 Михаил Васильевич Попов, русский писатель (родился в 1742).

Примечания 

Все хронологические списки